Kakabadse ist der Familienname folgender Personen:

 Otar Kakabadse (* 1995), georgischer Fußballspieler
 Polikarpe Kakabadse (1895–1972), georgisch-sowjetischer Dramatiker
 Yolanda Kakabadse (* 1948), ecuadorianische Umweltschützerin